Qarğalıq – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Qarğalıq – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian